Sean MacDermott – altro nome con cui viene menzionato Seán Mac Diarmada (27 gennaio 1883 † 12 maggio 1916) in relazione alla rivolta di Pasqua
Sean McDermott – allenatore di football americano dei Buffalo Bills (21 marzo 1974)
Sean McDermott – giocatore di football americano (5 dicembre 1976)
Sean McDermott – calciatore irlandese (30 maggio 1993)
Sean McDermott – cestista statunitense